Crépin oder Crepin ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Crepin (* 1954), belgischer Komponist und Dirigent
 André Crépin (1928–2013), französischer Mediävist und Philologe
 François Crépin (1830–1903), belgischer Botaniker
 Jean Crépin (1908–1996), französischer General
 Louis-Philippe Crépin (1772–1851), französischer Maler
 Malin Crépin (* 1978), schwedische Schauspielerin
 Margit Otto-Crépin (1945–2020), deutsch-französische Dressurreiterin
 Robert Crépin († 1073), fränkischer Söldner in Byzanz, siehe Robert Crispin

Crépin ist Namensbestandteil folgender Unternehmen:

 Blondel & Crépin, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Saint-Crépin
 Crépin Point